SAV, Surinaamse Artiesten Vereniging, belangenorganisatie in Suriname
 SAV, Streker Atletiek Vereniging, atletiekvereniging in Grootebroek